Vetlouga peut faire référence à :
 Vetlouga, rivière de Russie, affluent de la Volga ;
 Vetlouga, ville de l'oblast de Nijni Novgorod, en Russie.